Оле́г Тихоми́ров:
 Тихомиров, Олег Константинович (1933—2001) — советский психолог, специалист по психологии мышления.
 Тихомиров, Олег Николаевич (1934—2012) — советский писатель.